Velika nagrada Velike Britanije 2017 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 16. julija 2017 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:39,069
|1:27,893
|1:26,600
|align="center"| 1
|-
!2
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:40,455
|1:28,992
|1:27,147
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:39,962
|1:28,978
|1:27,356
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes 
|1:39,698
|1:28,732
|1:27,376
|align="center"|9
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|1:38,912
|1:29,431
|1:28,130
|align="center"|4
|-
!6
|align="center"|27 
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:39,201
|1:29,340
|1:28,856
|align="center"|5
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:42,009
|1:29,824
|1:28,902
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:39,738
|1:29,701
|1:29,074
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:40,011
|1:30,105
|1:29,418
|align="center"|8
|-
!10
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:42,042
|1:29,966
|1:29,549
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:41,404
|1:30,193
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:41,726
|1:30,355
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:37,598
|1:30,600
|
|align="center"|20
|-
!14
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:41,114
|1:31,368
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:41,874
|1:31,482
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|1:42,573
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:42,577
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:42,593
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:42,633
|
|
|align="center"|18
|-
!20
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:42,966
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|51
| 1:21:27,430
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|51
| +14,063
|9
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|51
| +36,570
|2
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|51
| +52,125
|4
|align="center"| 12
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|51
| +1:05,955
|19
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|51
| +1:08,109
|5
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|51
| +1:33,989
|3
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|
|50
| +1 krog
|7
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
| 50
| +1 krog
|6
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|50
| +1 krog
|14
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|50
| +1 krog
|8
|align="center"| 
|-
!12
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|50
| +1 krog
|16
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|50
| +1 krog
|10
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|50
| +1 krog
|18
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|50
| +1 krog
|12
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes  
|50
| +1 krog
|15
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|50
| +1 krog
|17
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|32
|Motor
|20
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|0
|Trčenje
|13
|align="center"|
|-
!DNS
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|0
|Hidravlika
| —
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017